Ulloa peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlota Ulloa (née en 1944), athlète chilienne.
 Emilio Ulloa (né en 1954), athlète chilien, spécialiste de la course de fond.
 Gerardo Ulloa (né en 1996), coureur cycliste mexicain.
 Héctor Ulloa (1936-2018), acteur colombien.
 Juan José Ulloa (né en 1978), animateur de télévision mexicain.
 Tristán Ulloa (1970-), acteur et réalisateur espagnol ;
 Leonardo Ulloa (né en 1986), footballeur argentin, ayant pris la nationalité chilienne.
 Antonio de Ulloa (1716-1795), explorateur, astronome, écrivain, militaire et gouverneur espagnol de la Louisiane.
 Francisco de Ulloa (mort en 1540), explorateur espagnol.

Toponymes 

 Ulloa, une municipalité située dans le département de Valle del Cauca, en Colombie.
 La Comarque de Ulloa, dans la province de Lugo, en Galice.